Boksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Boksjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun,  (13,7 ha)
Boksjön, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun och i Halden och Aremarks kommuner i Norge,  (8,13 km²)
Boksjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun,  (20,7 ha)
Nedre Boksjön, sjö i Storumans kommun,  (15,3 km²)
Övre Boksjön, sjö i Storumans kommun,  (10,9 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn